Жабрей — народное название ряда лекарственных растений:
 Пикульник
 Льнянка обыкновенная